

Patronyme

 Antonio Dalmonte (1919-2015), footballeur italien ;
  (1963-), Entraîneur de basket-ball italien ;
 Nicola Dalmonte (1997-), footballeur italien.

Patronyme italien